Estación de Sabadell puede referirse a:

Cercanías 
 Estación de Sabadell Norte, una estación ferroviaria propiedad de ADIF situada en Sabadell, en España. Intercambiador con la estación de Sabadell Nord de FGC.
 Estación de Sabadell Centro, una estación ferroviaria propiedad de ADIF situada en Sabadell, en España;
 Estación de Sabadell Sur, una estación ferroviaria propiedad de ADIF situada en Sabadell, en España;

Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) 
 Estación de Can Feu - Gràcia , una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Sabadell, en España.
 Estación de Sabadell - Plaça Major, una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Sabadell, en España.
 Estación de La Creu Alta (anteriormente Sabadell-Eix Macià), una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Sabadell, en España.
 Estación de Sabadell Nord (FGC), una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Sabadell, en España. Intercambiador con la estación de Sabadell Norte de ADIF.
 Estación de Sabadell - Parc del Nord, una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Sabadell, en España.